Az 556-os jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Nyársapát, autóbusz-forduló között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2452-es járat 2016. december 12-étől 556-os jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||31
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||30
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, posta||28
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Síp utca||26
|align=left|
|-
|6|| Cegléd, Ruhagyár||25
|align=left|
|-
|8|| Cegléd, Vásár tér||23
|align=left|
|-
|9|| Cegléd, köztemető||22
|align=left|
|-
|10|| Cegléd, VOLÁNBUSZ telep||21
|align=left|
|-
|12|| Vett út||19
|align=left|
|-
|13|| Kormuth dűlő||18
|align=left|
|-
|14|| 2-es km-kő||17
|align=left|
|-
|15|| Zsengellér dűlő||16
|align=left|
|-
|16|| Dávid dűlő||15
|align=left|
|-
|17|| Szabad Föld Tsz.||14
|align=left|
|-
|18|| Csemő, Határ út||13
|align=left|
|-
|20|| 12. sz. v.bolt||∫
|align=left|
|-
|22|| Vett úti általános iskola||∫
|align=left|
|-
|23|| Csemői sertéstelep||∫
|align=left|
|-
|26|| Csemő, régi vasúti megállóhely||∫
|align=left|
|-
|27|| Csemő, községháza||∫
|align=left|
|-
|28|| Csemő, régi vasúti megállóhely||∫
|align=left|
|-
|31|| Csemői sertéstelep||∫
|align=left|
|-
|32|| Vett úti általános iskola||∫
|align=left|
|-
|34|| 12. sz. v.bolt||11
|align=left|
|-
|35|| Hoffer telep||10
|align=left|
|-
|36|| Róna telep||9
|align=left|
|-
|37|| T. Nagy tanya||8
|align=left|
|-
|38|| Csemői bekötő út||7
|align=left|
|-
|39|| Hosszúdűlő||6
|align=left|
|-
|40|| Nyársapáti elágazás||5
|align=left|
|-
|42|| Nyársapát, iskola||3
|align=left|
|-
|43|| Nyársapát, községháza bejárati út||2
|align=left|
|-
|45|| Nyársapát, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak